

Patronyme 
 Alexander Holle, général allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Paul Holle (1807-1862), héros métis franco-sénégalais.

Littérature 
 Dame Holle, conte des frères Grimm.

Musique 
 Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, cantate de Jean-Sébastien Bach.
 Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, air de l'opéra La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart.

Toponyme 
 Maison sur la Hoelle, monument historique situé à Soultz-Haut-Rhin.
 Holle, une ville allemande du land de Basse-Saxe et l'arrondissement de Hildesheim.

Voir aussi